Charles Simon (1788-1866), organiste français ;
 Charles François Henri Simon de La Mortière (1809-1891), général français ;
 Charles Simon (1850-1910), dramaturge et haut fonctionnaire français ;
 Charles Simon (1882-1915), dirigeant sportif français.